Hohenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Hohenegger (* 1946), österreichischer Paläontologe
 Ludwig Hohenegger (1807–1864), Montanist und Geologe
 Maria Ancilla Hohenegger OSB (* 1954), Äbtissin des Klosters Säben
 Simon Hohenegger (1898–1990), deutscher Maler
Siehe auch:
Honegger